Kraft eller kraften kan syfta på:

 Kraft – en abstraktion för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelser
 Fundamentala naturkrafter –  fysikaliska fenomen där partiklar påverkar varandra med krafter, se fundamental växelverkan
 Elkraft – ett vardagligt uttryck för energi och dess utvinning i så kallade 
 Kraftverk – en anläggning för produktion av elektricitet
 Kärnkraftverk  – en anläggning för produktion av elektricitet med hjälp av kärnkraft
 Solkraftverk – en anläggning för produktion av elektricitet med hjälp av solen
 Tidvattenkraftverk – utnyttjar tidvattnets rörelser för att utvinna energi
 Vattenkraftverk – energi som utvinns ur strömmande vatten
 Vindkraftverk – en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet
 Kraft (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Kraft Foods – en amerikansk livsmedelskoncern
 Kraftklub – ett tyskt rockband
 Kraften (bok) – en bok från 2015 av Siri Pettersen
 Kraften (Star Wars) – övernaturligt fenomen i berättelserna om Stjärnornas krig

Se även
 Kraftwerk – en tysk synthpopgrupp